

Patronyme 
 Édouard Fiers (1822-1894), sculpteur belge.
  (1969), footballeur belge.
 Mike Fiers (1985), joueur de baseball américain.
  (1931–2019), biologiste moléculaire belge.

Toponyme 
 Rue Édouard Fiers à Bruxelles.